Příjmení Praveček nosí více významných osobností:

 Alois Praveček (1880–1957) – český vojenský dirigent a hudební skladatel
 Jindřich Praveček (1885–1969) – český pedagog, dirigent a skladatel
 Jindřich Praveček mladší (1909–2000) – český dirigent a skladatel